Murciana es un adjetivo femenino que designa a todo lo perteneciente o relativo a la ciudad de Murcia (España) o a cualquiera de las entidades históricas o administrativas que llevan el mismo nombre: la Región de Murcia, el Reino de Murcia, etc. Este adjetivo se aplica, entre otras cosas, a:

 la vaca murciana, una raza bovina autóctona del sureste de España, llamada también  vaca levantina; 
 la murciana, un cante minero, que es una modalidad de la taranta;
 la Nueva Ola Murciana o NOM, un movimiento musical independiente que surgió en Murcia a finales de los años 1990.